Штат Орегон имеет 27 официальных символов, они определены актами законодательной ассамблеи Орегона. Большинство символов перечислены в 19 разделе 186 главе устава Орегона (редакция 2011 года).

Список символов

Общие

Флора и фауна

Геология

Культура

Примечания 

 
Орегон
Символы